Эктор Мендес (, ) — аргентинский боксёр.

Биография 
Будучи лейтенантом аргентинской армии, на Олимпиаде 1924 года в Париже выиграл четыре поединка, но в финале уступил бельгийцу Жану Деларжу и завоевал серебро в весовой категории до 67 кг. Исход финального поединка был определён судьями: Деларж был сильнее в первых двух раундах, однако Мендес был существенно лучше в третьем. Решение судей не только вызвало недовольство аргентинских болельщиков, устроивших беспорядки и пытавшихся атаковать судей, но и позднее считалось спорным.

На Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме Мендес был капитаном команды и нёс флаг Аргентины, однако в поединках не участвовал. Он стал единственным боксёром, удостоившимся чести несения флага за всю историю участия Аргентины в олимпийских играх.

Тренировался у чемпиона Аргентины Леона Абрамоффа.

См. также 
 Бокс на летних Олимпийских играх 1924
 Альфредо Копельо
 Педро Квартуччи
 Альфредо Порсио

Примечания 

Боксёры по алфавиту
Боксёры Аргентины
Боксёры 1920-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 1924 года
Боксёры полусредней весовой категории
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1924 года